Il gruppo del rutilo è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del rutilo 
 Argutite
 Cassiterite
 Paratellurite
 Plattnerite
 Pirolusite
 Rutilo
 Stishovite

Note 

Rutilo